Бет Си́ммонс (; род. 1958, Калифорния) — американский ученый-международник, специалист в области международных отношений, международного права и экономики.

Член Национальной академии наук США (2013) и Американского философского общества (2017), доктор философии, Университетский профессор Пенсильванского университета, прежде профессор Гарвардского университета.
Отмечена  (2001) и  (2010).

Степень доктора философии получила в Гарварде. Преподавала в качестве ассистент-профессора в Университете Дьюка и в качестве ассоциированного профессора в Калифорнийском университете в Беркли, затем именной профессор (Clarence Dillon Professor) международных отношений Гарварда, после чего ныне именной Университетский профессор (Andrea Mitchell University Professor) права и политологии Пенсильванского университета.
Член Американской академии искусств и наук (2009).

Автор книг Who Adjusts? Domestic Sources of Foreign Economic Policy During the Interwar Years (2004) и Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics (2009).
Публиковалась в International Organization, American Journal of Political Science, International Studies Quarterly, American Political Science Review.

Примечания

Ссылки 
 https://scholar.harvard.edu/bsimmons/home
 https://ces.fas.harvard.edu/people/002087-beth-simmons
 https://live-sas-www-polisci.pantheon.sas.upenn.edu/people/standing-faculty/beth-simmons
 https://europe.wisc.edu/event/beth-simmons-border-orientation-in-a-globalizing-world-concept-and-measurement/

Юристы-международники
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Университета Редлендса
профессора Гарвардского университета
профессора Пенсильванского университета
Преподаватели Пенсильванского университета
Преподаватели Школы права Пенсильванского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
доктора философии
Директора Уитерхедского центра по международным отношениям